Stafford (Anglaterra) 
 Stafford (Connecticut)
 Stafford (Kansas)
 Stafford (Ohio)
 Stafford (Texas)
 Quentin Stafford-Fraser